Константи́н Степа́нович Бочкарёв (30 декабря 1905,  прииск Архангельский Чесменского района Челябинской области — 20 ноября 1995, Москва) — советский учёный, зав. кафедрой марксизма-ленинизма Пермского пединститута, зав кафедрой основ марксизма-ленинизма, первый декан и основатель историко-филологического факультета Пермского университета (1941). Участник Великой Отечественной войны. Генерал-майор, заместитель начальника Управления пропаганды и агитации Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского флота.

Биография 
Учился на землеустроительном факультете Омского сельскохозяйственного института, затем на педагогическом факультете Пермского университета (с 1926). После трёх лет учёбы в университете назначен ассистентом кафедры философии с правом самостоятельного чтения курса диалектического и исторического материализма. По окончании университета начинает преподавательскую деятельность в Пермском пединституте (созданном в результате отделения педфака университета в самостоятельный вуз).

С 1939 года — заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Пермского пединститута.

1940 — защитил в МГУ кандидатскую диссертацию на тему «Чувственные восприятия и их роль в познании».

С 7 февраля 1940 — зав. кафедрой основ. марксизма-ленинизма Пермского университета.

C 15 мая 1941 (одновременно с заведованием кафедрой) — первый декан реорганизованного историко-филологического факультета Пермского университета.

Как только началась Великая Отечественная война, К. С. Бочкарёв написал заявление в обком партии с просьбой направить его в действующую армию. В оставшееся до отправки на фронт время в докладах и лекциях разоблачал планы немецко-фашистских захватчиков о покорении огнём и мечом советского народа. Он успел даже написать брошюру «Фашизм — злейший враг культуры», которая сразу была выпущена Пермским книжным издательством.

9 сентября 1941 — отчислен из Пермского университета ввиду призыва в РККА. Отправлен на Калининский фронт, получив должность инструктора по пропаганде в политотделе стрелковой дивизии.

Всю войну находился в действующих войсках. Воевал на Калининском, Западном, 2-м Прибалтийском фронтах, был заместителем начальника политотдела дивизии, начальником отделения пропаганды и агитации и заместителем начальника политотдела армии. Закончил войну в звании подполковника.

Последние годы перед отставкой был заместителем начальника Управления пропаганды и агитации Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота, начальником лекторской группы (в звании генерал-майора).

Общественная работа в Перми 
 1938 — 09.10.1941 — председатель Пермского обкома союза работников высшей школы и научных учреждений.
 несколько лет работал директором пермского Дома учёных.
 руководил городским университетом марксизма-ленинизма (при Доме учёных).

Награды 
 орден Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985). 
 орден Отечественной войны 2-й степени (22.08.1944).
 четыре ордена Красной Звезды (17.07.1942, 20.08.1942, 30.12.1956, 22.02.1968). 
  медали СССР.

Работы 
 Бочкарёв К. С. Фашизм — злейший враг культуры. — Пермь: Пермское книжное издательство, 1941.
 Бочкарёв К. С. Программа КПСС о защите социалистического отечества / Ген.-майор К. С. Бочкарёв, полк. И. П. Прусанов, полк. А. А. Бабаков. — М.: Воениздат, 1965. — 22000 экз.code=SYS

Примечания

Источники и ссылки 
 Бочкарёв Константин Степанович, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой Пермского университета, полковник, пропагандист // Государственный архив Пермского края.
 Константин Степанович Бочкарёв — первый декан возрождённого историко-филологического факультета (1941) // Филологический факультет Пермского государственного университета.
 Бочкарёв Константин Степанович. Руководители профсоюзных организаций, работавшие в Молотовской (Пермской) области в годы Великой Отечественной войны // Пермский государственный архив новейшей истории.
 
 
 Уральская охота, 1940-й год // Пермский стиль. (Редкие кадры: К. С. Бочкарёв с коллегами на охоте).

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Генерал-майоры (СССР)
Выпускники педагогического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели ПермГПУ
Преподаватели историко-филологического факультета Пермского государственного университета
Деканы историко-филологического факультета Пермского государственного университета
Кандидаты философских наук